Alexander Flinsch ist der Name folgender Personen:

* Alexander Flinsch (Papierfabrikant, 1834) (Alexander Ferdinand Flinsch; 1834–1912), deutscher Papierfabrikant, Maler und Kunstsammler
 Alexander Flinsch (Papierfabrikant, 1872) (1872–1943), deutscher Papierfabrikant